Martuni bezeichnet:
 Martuni (Stadt in Armenien), Stadt in Armenien
 Martuni (Dorf in Armenien), Dorf in Armenien
 Martuni (Bergkarabach), Stadt in der Republik Arzach, auch Xocavənd
 Martuni (Provinz), Provinz der Republik Bergkarabach